Ballupönen ist der frühere Name folgender Orte

in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 (Alt) Ballupönen, 1938 bis 1945 Schanzenhöh, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1945: Stare Gajdzie im Powiat Gołdapski
 Ballupönen (Ksp. Goldap), 1938 bis 1945: Ballenau, Kreis Goldap, seit 1945: Bałupiany im Powiat Gołdapski

in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Ballupönen (Ksp. Tollmingkehmen), 1938 bis 1946: Wittigshöfen, Kreis Goldap, seit 1946: Dubowaja Roschtscha (Kaliningrad) im Rajon Nesterow 
 (Groß) Ballupönen, 1938 bis 1946: Ballen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Poljanskoje (Kaliningrad) im Rajon Krasnosnamensk
 Ballupönen, 1938 bis 1946: Löffkeshof, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, ab 1946:  Ochotnitschje, untergegangener Ort im Rajon Neman